ТДР — многозначная аббревиатура:
 ТДР — таблица дежурного радиста
 ТДР — термодиффузионное разделение
 ТДР — токсическая дифтерия ротоглотки
 ТДР — тревожно-депрессивное расстройство
 ТДР — турбинный датчик расхода

См. также 
 ТДРГ — теория деформированного рабочего государства